Comte et vicomte sont des titres de noblesse. De plus, Comte peut désigner :

Patronyme 

 Alfred Comte (1895-1965), pionnier de l'aviation suisse ;
 André Comte-Sponville (1952-), philosophe français ;
 Auguste Comte (1798-1857), philosophe français ;
 Bernard Comte (1930-), historien français ;
 Charles Comte (1782-1837), essayiste politique et économiste français ;
 Hubert Comte (1933-2009), écrivain français ;
 Jules Comte (1846-1912), historien de l'art français ;
 Louis Comte (), espion supposé pendant la Révolution française ;
 Louis Comte (1783-1859), prestidigitateur français ;
 Louis Comte (1857-1926), pasteur de l'Église Réformée de Saint-Étienne ;
 Magali Comte (1967-), archère handisport suisse ;
 Olivier Comte (1973-), entrepreneur français ;
 Pierre-Charles Comte (1823-1895), peintre français ;
 Serge Comte (1966-), artiste installationniste et vidéaste français ;
 Sergueï Comte (2000-), nageur français.

Pseudonyme 
 Comte de Lautréamont : pseudonyme d'Isidore Lucien Ducasse, poète franco-uruguayen (1846-1870).

Personnages de fiction 
 Comte de Champignac personnage de fiction de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio ;
 Comte Dooku, personnage de Star Wars.

Toponyme 

 Braine-le-Comte ville belge de Région wallonne ;
 Brie-Comte-Robert commune française de Seine-et-Marne ;
 Fontenay-le-Comte commune française de la Vendée ;
 Vic-le-Comte commune française du département du Puy-de-Dôme.

Littérature 
 Auguste Comte est un essai de Charles Maurras.
 Le Comte de Monte-Cristo, roman d’Alexandre Dumas, écrit avec la collaboration d’Auguste Maquet (1844) ;
 Comte Cain, manga shōjo de Kaori Yuki.

Voir aussi 

 
 
 
 
 

Homonymie de titre